Соломон Джонс III (; родился 16 июля 1984 года в Юстисе, Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, который в последнее время выступал за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик». Играет на позициях тяжёлого форварда и центрового. Джонс два года выступал за команду колледжа штата Флорида в Дейтоне и два года за Южно-Флоридский университет. Был выбран на драфте НБА 2006 года во втором раунде под общим 33-м номером клубом «Атланта Хокс».

Профессиональная карьера 
В своём дебютном сезоне в НБА он сыграл 56 игр за «Атланту Хокс», в среднем за игру набирая 3,3 очка и делая 2,3 подбора. После трёх лет с «Хокс» он подписал двухлетний контракт с «Индианой Пэйсерс» .

3 января 2012 года он подписал контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», однако 7 февраля команда отказалась от его услуг. 15 февраля он подписал 10-дневный контракт с «Нью-Орлеан Хорнетс», а 27 февраля ещё один 10-дневный контракт. В сентябре 2012 года Джонс вошёл в состав «Финикс Санз», однако 25 октября клуб отказался от его услуг. В январе 2013 года он стал выступать за клуб Китайской баскетбольной ассоциации «Ляонин Флайин Леопардс». 22 апреля 2013 года он подписал контракт с «Нью-Йорк Никс». 15 апреля 2013 года «Никс» уволили его.

В сентябре 2013 года Джонс стал игроком «Орландо Мэджик», но уже 4 января 2014 года команда отчислила его из своего состава.

10 февраля 2014 года его подписала команда Лиги развития НБА «Эри Бэйхокс». 8 мая он подписал контракт с клубом китайской Национальной баскетбольной лиги «Чанша Банк Гуандун».

26 сентября он вернулся в НБА, подписав контракт «Чикаго Буллз», однако ещё до начала регулярного чемпиона команда отказалась от его услуг.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Орлеан Хорнетс»
Игроки «Ляонин Флаин Леопардс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Оклахома-Сити Блю»